Federico Pizarro (1927–2003) – argentyński piłkarz i trener
 Federico Pizarro (ur. 1986) – argentyński piłkarz ręczny, olimpijczyk